Nieuwpoort je město:

 Nieuwpoort – v Belgii
 Nieuwpoort (Nizozemsko) – v Nizozemsku

Podobné významy 
 Bitva u Nieuwpoortu (1600) (u prvního jmenovaného)

Externí odkazy